Thelander ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Thelander (* 1989), dänischer Komiker
 Kristin Thelander (* 1954), US-amerikanische Hornistin und Musikpädagogin
 Lars Thelander (* 1942), schwedischer Biochemiker
 Martin Thelander (* 1981), schwedischer Eishockeyspieler
 Rasmus Thelander (* 1991), dänischer Fußballspieler